Aek Tangga (Dolok)
Aek Tangga (Garoga)